Вале́рий Попо́в:
 Попов, Валерий Борисович (род. 1963) — советский и российский футболист и тренер.
 Попов, Валерий Васильевич (род. 1944) — российский учёный и изобретатель.
 Попов, Валерий Витальевич (1976—2001) — гвардии старший лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Попов, Валерий Владимирович (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Попов, Валерий Георгиевич (род. 1939) — русский писатель и поэт, сценарист.
 Попов, Валерий Евгеньевич (род. 1951) — техник-механик, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Попов, Валерий Николаевич (род. 1935) — советский, российский дипломат.
  См. также 
 Банда Валерия Попова